Schussen steht für:

 Schussen, Zufluss zum Bodensee
 Schussen (Schiff), Bodenseefähre

Personen:
 Wilhelm Schussen (1874–1956), deutscher Schriftsteller